

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Stanisławówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka
 Stanisławówka – kolonia wsi Żdżary w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Bolesławiec
 Stanisławówka – kolonia wsi Leśce, położona w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Garbów

Miejscowości na Ukrainie 
 Stanisławówka – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie kołomyjskim
 Stanisławówka – dawna wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim
 Stanisławówka – dawna wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Stanisławówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim
 Stanisławówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim
 Stanisławówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim
 Stanisławówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie romanowskim

Inne 
 Kościół św. Stanisława Kostki w Płocku, popularnie zwany Stanisławówką